Localidades
 Patriot (Indiana), cidade

Filmes
The Patriot (filme de 1928), dirigido por Ernst Lubitsch
The Patriot (filme de 1998), com Steven Seagal
O Patriota (filme de 2000), com Mel Gibson (no original, The Patriot)

Esportes
 New England Patriots, time de futebol americano
 El Paso Patriots, clube de futebol dos Estados Unidos

Outros
 MIM-104 Patriot, sistema de mísseis
 USA PATRIOT Act, lei federal estadunidense

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema